Чугайнов:
 Чугайнов, Игорь Валерьевич (род. 1970) — советский и российский футболист, российский тренер.

 Чугайнова, Анна Павловна (род. 1964) — российский математик.

 Чугайнов Хутор — посёлок в Юрлинском районе Пермского края России.